

 Utopie, een "goede plaats", een denkbeeldige, ideale situatie, naar het boek Utopia van Thomas More
 Utopia (boek), een boek van Thomas More

Vernoemd

Geografie 
 Utopia (Florida), Verenigde Staten
 Utopia (gletsjer), een gletsjer op Antarctica
 Utopia Planitia, een vlakte op de planeet Mars
 Utopia (Texas), Verenigde Staten
 Utopia (Texel), natuurgebied op het eiland Texel

Media 
 Utopia (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma
 Utopia 2, een Nederlands televisieprogramma
 Utopia (Amerikaans televisieprogramma), een Amerikaanse variant op de Nederlandse versie van Utopia
 Utopia (Britse televisieserie), een Britse televisieserie uit 2013
 Utopia (2020), Amerikaanse televisieserie uit 2020 
 Utopia (Lincoln Child), een thriller van de Amerikaans auteur Lincoln Child
 Atoll K of Utopia, een film uit 1951 met Stan Laurel en Oliver Hardy
 Utopia X, het hoofdkwartier van de X-Men (Marvel Comics)

Muziek 
 Utopia (band), een Amerikaanse band
 Utopia (Within Temptation), een nummer van de Nederlandse band Within Temptation
 (Welkom in) Utopia, een nummer van de Nederlandse band Frank Boeijen Groep
 Utopia (Björk), een album van Bjork uit 2017

Video- en computerspellen
 Utopia (videospel), het eerste simulatie-videospel (1982)
 Utopia (computerspel), een strategisch computerspel (1991)
 Utopia (online spel), een online spel (1998)

Overig 
 Utopia (conventie), een conventie voor sciencefiction- en fantasyliefhebbers
 Utopia (verkeerslicht), een netwerkoptimalisatiesysteem voor verkeersregelinstallaties
 Utopia Group, een Luxemburgse bioscoopketen
 Utopia (geslacht), een geslacht van boktorren